Langenöls ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Olszyna im Kreis Lauban/Lubań
 Oleszna im Kreis Reichenbach/Dzierżoniów, davor im Kreis Nimptsch